Walim peut désigner en Pologne :

 Walim, commune de la voïvodie de Basse-Silésie
 Walim, localité de cette commune
 Walim, village de la voïvodie de Mazovie